La Supercoupe des Pays-Bas 2009 () est la vingtième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par l'AZ Alkmaar aux dépens du Sc Heerenveen.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2009
AZ Alkmaar
Football en 2009
Sport aux Pays-Bas en 2009
Sport en juillet 2009
Compétition de football à Amsterdam